Алеха́ндро Пе́рес: 
 Перес, Алехандро (род. 1989) — мексиканский боец ММА.
 Перес, Алехандро (род. 1991) — испанский футболист, защитник.